Miejscowości w USA:
 Wagoner – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Wagoner
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wagoner (ang. Wagoner County) – w stanie Oklahoma